Ронан Ле Кром (фр. Ronan Le Crom, * 13 липня 1974, Лор'ян) — французький футболіст, воротар. 
 «Жовтий Кром»  роман Олдоса Хакслі.